Sant'Ilario kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Sant'Ilario (ort i Italien, Toscana), Provincia di Livorno, 
 Sant'Ilario d'Enza, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, 
 Sant'Ilario (ort i Italien, Basilicata), Provincia di Potenza, 
 Sant'Ilario (ort i Italien, Lazio), Provincia di Latina, 
 Sant'Ilario dello Ionio, kommun i storstadsregionen Reggio Calabria, i regionen Kalabrien i Italien

Robotskapade Italienförgreningar